Osoby o tym nazwisku:
 Gyula Illyés – węgierski pisarz
 Miklós Illyés – węgierski judoka, olimpijczyk